Osterwick ist der Name folgender Orte:

 Osterwick, Ortsteil von Rosendahl, Nordrhein-Westfalen
 Osterwick, Landkreis Danziger Höhe, deutscher Name von Ostrowite, Powiat Gdański, Polen, siehe Gmina Pszczółki #Schulzenämter
 Osterwick, Landkreis Danziger Niederung, deutscher Name von Ostrowite, Powiat Gdański, Polen, siehe Gmina Suchy Dąb #Schulzenämter
 Osterwick, Landkreis Konitz, deutscher Name von Chojnice, Powiat Chojnicki, Polen, siehe Chojnice (Landgemeinde) #Gliederung
 Osterwick, deutscher Name von Dolynske (Saporischschja), Ort in der Ukraine

Siehe auch:
 Osterwieck, Stadt im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Oosterwijk